Le Grand Prix moto d'Andalousie 2020 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la deuxième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Andalousie s'est déroulée du 24 au  sur le Circuit de Jerez-Ángel Nieto à Jerez de la Frontera. La course est ajoutée au calendrier en raison de la pandémie de Covid-19.

Vainqueur en MotoGP, Fabio Quartararo devient le premier pilote français de l'histoire à gagner deux courses dans la catégorie reine de la vitesse moto. À 21 ans, 3 mois et 6 jours il est également le deuxième plus jeune pilote à remporter deux Grands Prix consécutifs dans cette catégorie, après Marc Marquez en 2013 (à 20 ans, 5 mois et 4 jours). Le triplé de Yamaha en MotoGP est le premier réalisé par une écurie depuis Yamaha lors du Grand Prix moto d'Australie 2014.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

MotoE 

 Tous les pilotes courent sur Energica.

Notes et références

Lien externe 
 

Grand Prix moto en Espagne
Sport en Espagne en 2020
Sport en juillet 2020
Andalousie